

Cinema 

Lontano dagli occhi – titolo originale di un film di Alberto Cavallone del 1964, poi distribuito col titolo N come negrieri

Musica 
Lontano dagli occhi – singolo di Sergio Endrigo
Lontano dagli occhi/San Firmino – singolo di Sergio Endrigo
Lontano dagli occhi/The Game – singolo di Mary Hopkin
Quando l'amore diventa poesia/Lontano dagli occhi – singolo degli Aphrodite's Child
Lontano dagli occhi – singolo di Gianna Nannini